

Polska
 Hryniewicze – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny
 Hryniewicze (przystanek kolejowy) tamże

Zobacz też: Hryniewicze Duże, Hryniewicze Małe,

Białoruś
 Hryniewicze (obwód brzeski) – wieś na Białorusi
 Hryniewicze (rejon świsłocki) – wieś na Białorusi
 Hryniewicze (Rowki) – opuszczona miejscowość a Białorusi

Inne
 Hryniewiczowie herbu Przyjaciel odmienny